Tweed River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tweed River (vattendrag i Australien), New South Wales,

Dominica 

 Toulaman River, vattendrag, Saint Andrew, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Dominicaförgreningar